Kruščica je lahko:
 Kruščica, Arilje (Srbija)
 Kruščica, Bela Crkva (Srbija)
 Kruščica (planina) (Bosna in Hercegovina)
 Kruščica, Jajce (Bosna in Hercegovina)
 Kruščica, Kalinovik (Bosna in Hercegovina)
 Kruščica, Vitez (Bosna in Hercegovina)
 Kruščica (reka) (Bosna in Hercegovina)
 Kruščica, Gospić (Hrvaška)
 Kruščica, Črna gora